The Changing of Times — третій студійний альбом американської групи Underoath, випущений 26 лютого 2002 року.

Треклист 
 «When the Sun Sleeps» — 5:33
 «Letting Go of Tonight» — 1:52
 «A Message for Adrienne» — 4:37
 «Never Meant to Break Your Heart» — 3:55
 «The Changing of Times» — 4:08
 «Angel Below» — 3:23
 «The Best of Me» — 3:33
 «Short of Daybreak» — 2:43
 «Alone in December» — 5:11
 «814 Stops Today» — 0:49

Джерела 
 The Changing of Times  allmusic
 The Changing of Times  last.fm

Альбоми Underoath
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2002